Adermann bezeichnet:

 einen Ortsteil von Arnstorf, siehe Adermann (Arnstorf)

Adermann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Abel-Adermann (1913–), deutscher Schauspieler
 Evan Adermann (1927–2001), australischer Politiker
 Mareike Adermann (* 1990), deutsche Rollstuhl-Basketballspielerin, siehe Mareike Miller